Gartmann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Gartmann (1876–1946), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule, Emigrant in Argentinien

 Ernst Gartmann (1905–1983), Schweizer Jodler, Dirigent, Komponist und Dichter
 Fabian Gartmann (* 1984), deutscher Journalist
 Heinz Gartmann (1917–1960), deutscher Autor und Publizist
 Hermann Gartmann (1906–1972), deutscher Generalmajor der Nationalen Volksarmee der DDR
 Patrick Gartmann (* 1968), Schweizer Bauingenieur, siehe Conzett Bronzini Gartmann 
 Peter Gartmann (* 1968), deutscher Fußballspieler und -trainer